Her Lesson – film del 1910 prodotto dalla Centaur Film Company
 Her Lesson – film del 1915 prodotto dalla Regent Feature Film
 Her Lesson – film del 1916 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Her Lesson – film del 1917 diretto da Mrs. Sidney Drew e Sidney Drew